Юнацька ліга УЄФА 2014/2015 — 2-й розіграш Юнацької ліги УЄФА.
Фінальний матч відбувся 13 квітня 2015 року на стадіоні Коловрей в Ньйоні навпроти штаб-квартири УЄФА.

Учасники

Географія турніру  
У груповому етапі Юнацької ліги УЄФА 2014/2015 представлені національні ліги наступних країн: 
  Англія, Німеччина, Іспанія — по 4 команди, 
  Португалія — 3, 
  Італія, Росія, Франція — по 2, 
  Білорусь, Бельгія, Болгарія, Греція, Кіпр, Нідерланди, Словенія, Туреччина, Україна, Швейцарія, Швеція — по 1

Розклад

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Плей-оф  
У плей-оф візьмуть участь 16 клубів, що зайняли перші два місця на груповому етапі. Матчі плей-оф розпочнуться 17 лютого 2015 року і завершаться 10 квітня. Фінальний матч Юнацької ліги пройде 13 квітня на стадіоні Коловрей в Ньйоні навпроти штаб-квартири УЄФА.

Жеребкування  
Жеребкування команд пройшла у Ньйоні 15 грудня 2014 року о 14:00 за центральноєвропейським часом.

При жеребкуванні 1/8 фіналу вісім переможців груп є сіяними, а вісім команд, що зайняли другі місця, — відповідно, несіяні. На цій стадії команди з однієї групи або однієї країни були розведені. Починаючи з 1/4 фіналу, команди з однієї групи або країни можуть зіграти один з одним.

Учасники

Турнірна сітка

Фінал

Бомбардири

Див. також  
  Ліга чемпіонів УЄФА 2014—2015
  УЄФА

Примітки

Посилання  
  Юнацька ліга УЄФА  (офіційний сайт)

2014
2014 у футболі
2015 у футболі
2014 у Європі
2015 у Європі